Pieni-Tervo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieni-Tervo (ö, lat 62,81, long 27,84), Norra Savolax, Kuopio, 
 Pieni-Tervo (ö, lat 62,71, long 28,22), Norra Savolax, Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar